Turniej na 100-lecie piłkarskiej federacji Danii 1989 - turniej towarzyski na 100-lecie piłkarskiej federacji Danii, odbył się w 1989 roku. Wszystkie mecze rozegrano w Kopenhadze. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje narodowe:drużyna gospodarzy, Brazylii i Szwecji.

Mecze

Końcowa tabela 

Triumfatorem turnieju na 100-lecie duńskiej federacji piłkarskiej 1989 został zespół Danii.

Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Danii
1989 w piłce nożnej
1989 w Danii
Sport w Kopenhadze